Сабра может означать следующее:

 Сабра (Цабар) () — местное название вида кактуса-опунции в Израиле, Палестинской автономии и других регионах Ближнего Востока. От данного значения произошли многие понятия и названия:
 Сабра (Цабар) — самоназвание еврея-израильтянина, родившегося в своей стране (в отличие от эмигранта-репатрианта).
 «Цабар» — название одного из батальонов в израильской пехотной бригаде «Гивати».
 «Сабра» — марка израильских автомашин в 1960—1970 годах. На эмблеме изображён кактус.
 «Сабра» — марка израильского ликера.
 «Сабра» — израильская модификация танка M60.
 Сабра — лагерь палестинских беженцев в Бейруте, где произошла резня в 1982 году.
 Сабр — исламский термин, означающий терпение, выносливость и самоограничение, воздержание. Отсюда распространённые среди мусульманских народов имена Сабр, Сабрия, Сабри и т. д.

Персоналии 
 Сабра, Абд ас-Салам (1912—2012) — йеменский государственный деятель.
 Сабра, Джордж (род. 1947) — сирийский политический деятель.
  — один из сахабов (соратников Мухаммеда).

Вымышленные персонажи 
 Сабра — принцесса, на которой женился Георгий Победоносец.

См. также 
 Сабро — озеро в Тверской области (Россия).
 Сабриель — хазарский военачальник, инициатор обращения хазар в иудаизм.
 Цабар
 Цабари — еврейская фамилия.